Екатери́на Проко́фьева: Прокофьева, Екатерина Валерьевна (род. 1991) — российская ватерполистка.
 Прокофьева, Екатерина Викторовна (Катя Гордон; род. 1980) — российская теле- и радиоведущая, певица.
 Прокофьева, Екатерина Дмитриевна (1902—1978) — советский этнограф, лингвист, создатель письменности селькупского языка.